A Dallas Stars csapatának a 2011–2012-es szezon a 19. volt az alapítása óta. A csapat az észak-amerikai profi jégkorong ligában, a National Hockey League-ben játszik. A nyáron nagy veszteség érte a csapatot: eligazolt az első számú játékos, Brad Richards. A cél a rájátszásba jutás volt a 2007–2008-as szezon óta először, ám ez nem sikerült.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

Főcsoport tabella

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás

A Dallas Stars nem jutott be a rájátszásba.

Kanadai táblázat

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Díjak, mérföldkövek, rekordok

Díjak

Mérföldkövek

Játékoscserék

Cserék

Szerzett szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Visszavonulás miatt elvesztett játékosok

Igazolt játékosok

Draft

Jegyzetek

Források
A csapat hivatalos oldala
2011–2012-es divízió tabella
2011–2012-es főcsoport tabella
A 2011–2012-es alapszakasz mérkőzések eredményei
A játékosok alapszakasz statisztikái
A 2011-es draft

2011
2011 a jégkorongban
2012 a jégkorongban